Züll ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Züll (* 1984), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Lokalhistoriker
 Johannes Züll (* 1965), deutscher Manager der Medienbranche